Giuseppe Arconati Visconti – politico italiano
 Giuseppe Antonio Arconati Visconti – nobile, diplomatico e mecenate italiano
 Paolo Arconati Visconti – nobile e politico italiano naturalizzato belga